La Défense de Paris est un chant révolutionnaire de la Commune de Paris.
 La Défense de Paris est une statue érigée aux portes de Paris pour commémorer la guerre franco-prussienne de 1870.

Voir aussi 
 Enceintes de Paris
 
 La Défense (Paris)